Piles puede referirse a:

 Piles (Asturias), lugar de la parroquia de Villardeveyo, concejo de Llanera, Principado de Asturias;
 Les Piles, municipio de la provincia de Tarragona;
 Piles (Valencia), municipio de la provincia de Valencia;
 Río Piles, río de la vertiente Cantábrica.